O Yilan County Football Club é um clube de futebol com sede em Yilan, Taiwan.

História 
A equipe compete no Campeonato Taiwanês de Futebol..

Clubes de futebol de Taiwan